

Niemcy 
 Krien – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Amt Krien – dawna jednostka administracyjna

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Krzynia

Osoby 
 Daniela Krien – niemiecka pisarka
 Paul Krien – niemiecki fotograf
 Werner Krien – niemiecki kamerzysta

Zobacz też 
 Kriens